Kraljevo est un toponyme qui peut désigner :
Kraljevo, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Raška ; 
Kraljevo, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava.